2 miejscowości w Polsce: 
 Nowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Jaworzyna Śląska 
 Nowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany